7. Igrzyska Afrykańskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbyły się w Johannesburgu między 10 a 19 września 1999 roku.

Dyscypliny 
Rozegrano zawody w 18 dyscyplinach sportowych:

Klasyfikacja medalowa 
Legenda:

Przypisy